Пчелография — детский мультсериал, премьера которого состоялась 1 сентября 2016 года.

Описание 
История мультсериала началась на даче у моря, где жила девочка Рената, которая познакомилась с пчелкой Жу-жу, и позже им доверили миссию отыскать волшебный кристалл добрин пониматель, чтобы люди жили в мире и согласии.

Роли озвучивали

Список серий

Интересные факты 
 2020 год — единственный год, за который не вышло ни одной серии из-за COVID-19.

Примечания 

Мультсериалы России 2016 года